Das Comité Olímpico de Chile wurde 1934 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnten 29 chilenische Sportler 13 olympische Medaillen erringen (2 × Gold, 7 × Silber und 4 × Bronze).

Medaillengewinner 
 Marlene Ahrens – Leichtathletik (0-1-0)
Melbourne 1956: Silber, Speerwurf, Frauen
 Cristián Álvarez – Fußball (0-0-1)
Sydney 2000: Bronze, Fußball, Männer
 Francisco Arrué – Fußball (0-0-1)
Sydney 2000: Bronze, Fußball, Männer
 Claudio Barrientos – Boxen (0-0-1)
Melbourne 1956: Bronze, Bantamgewicht (- 54 kg), Männer
 Pablo Contreras – Fußball (0-0-1)
Sydney 2000: Bronze, Fußball, Männer
 Óscar Cristi Gallo – Reiten (0-2-0)
Helsinki 1952: Silber, Springreiten, Einzel
Helsinki 1952: Silber, Springreiten, Mannschaft
 Ricardo Echeverría – Reiten (0-1-0)
Helsinki 1952: Silber, Springreiten, Mannschaft
 Fernando González – Tennis (1-1-1)
Athen 2004: Gold, Doppel, Männer
Athen 2004: Bronze, Einzel, Männer
Peking 2008: Silber, Einzel, Männer
 Sebastián González – Fußball (0-0-1)
Sydney 2000: Bronze, Fußball, Männer
 Javier di Gregorio – Fußball (0-0-1)
Sydney 2000: Bronze, Fußball, Männer
 David Henríquez – Fußball (0-0-1)
Sydney 2000: Bronze, Fußball, Männer
 Manuel Ibarra – Fußball (0-0-1)
Sydney 2000: Bronze, Fußball, Männer
 Alfonso de Iruarrizaga – Schießen (0-1-0)
Seoul 1988: Silber, Skeet
 Carlos Lucas – Boxen (0-0-1)
Melbourne 1956: Bronze, Halbschwergewicht (- 81 kg), Männer
 Claudio Maldonado – Fußball (0-0-1)
Sydney 2000: Bronze, Fußball, Männer
 Nicolás Massú – Tennis (2-0-0)
Athen 2004: Gold, Einzel, Männer
Athen 2004: Gold, Doppel, Männer
 César Mendoza – Reiten (0-1-0)
Helsinki 1952: Silber, Springreiten, Mannschaft
 Reinaldo Navia – Fußball (0-0-1)
Sydney 2000: Bronze, Fußball, Männer
 Rodrigo Núñez – Fußball (0-0-1)
Sydney 2000: Bronze, Fußball, Männer
 Rafael Olarra – Fußball (0-0-1)
Sydney 2000: Bronze, Fußball, Männer
 Patricio Ormazábal – Fußball (0-0-1)
Sydney 2000: Bronze, Fußball, Männer
 David Pizarro – Fußball (0-0-1)
Sydney 2000: Bronze, Fußball, Männer
 Manuel Plaza Reyes – Leichtathletik (0-1-0)
Amsterdam 1928: Silber, Marathon, Männer
 Pedro Reyes – Fußball (0-0-1)
Sydney 2000: Bronze, Fußball, Männer
 Mauricio Rojas – Fußball (0-0-1)
Sydney 2000: Bronze, Fußball, Männer
 Nelson Tapia – Fußball (0-0-1)
Sydney 2000: Bronze, Fußball, Männer
 Ramón Tapia – Boxen (0-1-0)
Melbourne 1956: Silber, Mittelgewicht (- 75 kg), Männer
 Rodrigo Tello – Fußball (0-0-1)
Sydney 2000: Bronze, Fußball, Männer
 Iván Zamorano – Fußball (0-0-1)
Sydney 2000: Bronze, Fußball, Männer

!Medaillengewinner
Chile
Olympische Medaillengewinner Chile